Die Thailand Masters 2016 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Februar 2016 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Hyun-il (Champion)
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Hu Yun (Finale)
  Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
  Wei Nan (Viertelfinale)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  Marc Zwiebler (zurückgezogen)
  Lee Dong-keun (1. Runde)
  Jeon Hyeok-jin (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki (1. Runde)
  Boonsak Ponsana (3. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Halbfinale)
  Derek Wong Zi Liang (1. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Sameer Verma (Viertelfinale)
  Misha Zilberman (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (zurückgezogen)
  Ratchanok Intanon (Champion)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Sun Yu (Finale)
  Bae Yeon-ju (2. Runde)
  Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Cheung Ngan Yi (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Champion)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Finale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Halbfinale)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (zurückgezogen)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

WoHerrendoppel

Setzliste 
  Chang Ye-na / Lee So-hee (2. Runde)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Halbfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Champion)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
  Tang Yuanting / Yu Yang (Finale)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Viertelfinale)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (1. Runde)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (1. Runde)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Halbfinale)
  Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (1. Runde)
  Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (1. Runde)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Finale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
Badmintonwettbewerb in Bangkok
BWF Grand Prix 2016